Als Froschauge bezeichnet man:

 Ein Fischaugenobjektiv
 Umgangssprachlich die rundliche Fahrerkabine des Typs B von Westfalia für die Unimogbaureihen 401, 402 und 411.
 Żabie Oko, Bergsee in der Hohen Tatra, Polen